Monolophosaurus (Lézard à une  seule crête) est un genre éteint de dinosaures théropodes d'environ  de longueur pour , découvert dans la formation de Shishugou, datée du Jurassique moyen et située au Xinjiang en République populaire de Chine.

Historique 
Découvert en 1981 lors d'une expédition sino-canadienne, le fossile n'a été extrait de la roche qu'en 1984. En 1987, avant sa description dans la littérature scientifique, il a été référé dans la presse sous le nom de Jiangjunmiaosaurus, un nomen nudum. En 1992, il a été mentionné sous le nom de Monolophosaurus jiangjunmiaoi par Dong Zhiming et en 1993 de Monolophosaurus dongi par Wayne Grady. Finalement en 1993/1994, Zhao Xijin et Philip John Currie décrivirent et nommèrent l’espèce Monolophosaurus jiangi.

Classification

Culture populaire 
 Il apparaît en tant qu'ennemi dans le jeu vidéo Best Sniper Legacy (créé par T-Bull).

Cette espèce apparaît dans la saison 3 de la série Jurassic World : Camp Cretaceous.

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Liste de dinosaures
 Formation de Shishugou

Références taxinomiques 
 

Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Théropode non avien (nom scientifique)
Dinosaure du Jurassique
Dinosaure d'Asie
Taxon fossile décrit en 1993